Copa Municipalidad de Cordoba 1995 – mecz towarzyski o puchar miasta Cordoba odbył się w 1995 roku. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Argentyny i Peru.

Mecze 

Triumfatorem turnieju Copa Municipalidad de Cordoba 1995 został zespół Argentyny.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Argentynie
1995 w piłce nożnej